Shigeo Shingo, een Japanse industrial engineer
 Shingo (Aomori), een gemeente in de Japanse prefectuur Aomori.
 Shingo (Okayama), een gemeente in  de  Japanse prefectuur Okayama.